Понтијак има више значења:
 Понтијак (вођа)
 
 Понтијак (Мисури)
 Понтијак (Илиноис)
 Понтијак (Мичиген)